Carvel Rock (Američki Djevičanski otoci)
 Carvel Rock (Britanski Djevičanski otoci)